Borat har flere betydninger:
 Borat Sagdiyev – en fiktiv kasakhisk reporter spillet af komikeren Sacha Baron Cohen
 Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan – en britisk komediefilm fra 2006 med ovennævnte reporter som hovedperson
 Borat (kemisk forbindelse) – salt eller ester af borsyre

mk:Борат#Филм